Fond solidarity je označení různých fondů, jejichž principem je solidarita, tedy přerozdělování majetku od bohatších k chudším, případně k pomoci osobám, společenským vrstvám či oblastem postiženým nějakou krizí.

Příklady fondů solidarity jsou:
 Fond solidarity Evropské unie (viz Fondy Evropské unie)
 Rezervní fond solidarity (Slovensko) je speciální sociální fond ve Slovenské republice podle § 167 zákona 461/2003 Zb. z., o sociálním pojištění
 Starobní fond solidarity (Francie), fond podle francouzského Zákoníku o sociálním zabezpečení
 Národní fond solidarity (Lucembursko) je sociální instituce v Lucembursku
 Fond míru a solidarity Národní fronty Československé socialistické republiky (viz Národní fronta ČSSR)
 Fond solidarity Socialistického svazu mládeže (viz Socialistický svaz mládeže)